Nova Veneza (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Nova Veneza (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina